Secutor är ett släkte av fiskar. Secutor ingår i familjen Leiognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Secutor